Żabieniec [] ist eine polnische Ortsbezeichnung:
 Żabieniec (Kędzierzyn-Koźle), Stadtteil von Kędzierzyn-Koźle, Woiwodschaft Oppeln
 Żabieniec (Łódź), Siedlung in der Stadt Łódź

sowie:
 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Żabieniec (Piecki), Ort im Powiat Mrągowski, bis 1945: Probergswerder, Kreis Sensburg, Ostpreußen
 Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Żabieniec (Bądkowo), Dorf im Powiat Aleksandrowski
 Żabieniec (Lipno), Dorf im Powiat Lipnowski
 Żabieniec (Topólka), Dorf im Powiat Radziejowski
 Woiwodschaft Łódź:
 Żabieniec (Brzeziny), Ort im Powiat Brzeziński
 Woiwodschaft Masowien:
 Żabieniec (Nadarzyn), Ort im Powiat Pruszkowski
 Żabieniec (Parysów), Dorf im Powiat Garwoliński
 Żabieniec (Piaseczno), Dorf im Powiat Piaseczyński

Siehe auch:
 Cierno-Żabieniec, Łódź-Żabieniec, Nowy Żabieniec, Stary Żabieniec
 Żabiniec